«Светлячок № 4. Наш карандаш» — кукольный мультипликационный фильм для малышей, четвёртый выпуск детского киножурнала «Светлячок».

Мультфильм включает в себя две истории — «Капризная кошка» и «Мышонок и карандаш» по сказкам и рисункам Владимира Сутеева.

Создатели

Сюжет 
В этом выпуске, в отличие от трёх предыдущих, нет Светлячка. Вместо него начинает мультфильм и является главным героем всех эпизодов новый персонаж — синий карандаш «Пионер №2 М-ТМ 63», рассказывающий о сказочных историях, которые приключились с ним.

Капризная кошка 
Однажды, когда карандаш занимался своим любимым делом, к нему подошла кошка, и поинтересовалась, чем он занимается. Карандаш ответил, что рисует, и нарисовал для кошки домик. Капризная кошка спросила, где у домика окно, ведь «кошки прыгают в окошко», и карандаш нарисовал его. Потом он нарисовал для неё сад с деревьями и грядками, птичек, которых она очень любит, и пруд, чтобы она могла ловить рыбку. Под конец довольная кошка поинтересовалась, кто будет сторожить её домик. В ответ карандаш нарисовал конуру и маленького щенка Бобика. Кошке Бобик страшно не понравился, и она, обидевшись, ушла.

Длительность: 3 минуты 38 секунд.

Мышонок и карандаш 
Однажды ночью, когда все уже спали, в комнате со спящими игрушками появился маленький мышонок, прогрызший дырку в стене. Прыгая по комнате на скакалке, он нашёл карандаш. Мышонок сообщил карандашу, что хочет забрать его в свою норку, чтобы грызть. Карандаш попросил позволить ему нарисовать одну картинку на прощанье. Мышонок согласился и стал угадывать, что рисует карандаш. Вначале рисунок походил на кусок сыра, потом к нему добавились «яблоко» и «сардельки», а потом… Когда мышонок понял, что карандаш нарисовал кошку, он страшно испугался и убежал! С той ночи мышонок из норки и носа не показывал.

Длительность: 5 минут 11 секунд.

Видео 
Этот и другие мультфильмы киножурнала издавались в 1990-е годы на VHS компаниями Studio PRO Video и «Союз Видео», а в 2000-е годы — на DVD также компанией «Союз-Видео»: DVD-5; формат изображения — Standart 4:3 (1,33:1); звуковая дорожка — русская, Dolby Digital Stereo.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 

Кукольные мультфильмы СССР 1963 года
Мультфильмы Владимира Дегтярёва
Мультфильмы по сценариям Владимира Сутеева
4